Cash se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edith Katherine Cash
 J. Cash